

Чернігівський район — район Чернігівської області;
 Чернігівський район (1923—2020) — колишній район Чернігівської області;
 Чернігівський район (1923—2020) — колишній район Запорізької області;

Чернігівський район (Приморський край)

Див. також 
 Чернігівський